Freiort ist:
 die Bezeichnung für einen reichsunmittelbaren Ort im Heiligen Römischen Reich, siehe: Reichsdorf
 zwischen 1928 und 1945 der Name des Dorfes Czyprken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Czyprki (Miłki), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen